И́ван Га́шек (; ) — чешский футболист и тренер, пятикратный чемпион Чехословакии, трёхкратный обладатель Кубка Чехословакии, выступавший на позиции центрального полузащитника.

Карьера

Клубная 
В течение карьеры профессионального спортсмена, длившейся 21 год, Иван Гашек играл в таких клубах, как «Спарта Прага», «Страсбур», «Санфречче Хиросима» и «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба». В Чехии дважды признавался игроком года (1987, 1988).

В сборной 
В составе национальной сборной провёл 55 матчей и забил 5 голов. Участвовал в чемпионате мира 1990 года, где вместе с командой, находясь в статусе капитана, смог дойти до стадии четвертьфинала.

Тренерская 
Завершив карьеру игрока, в 1999 году Гашек решил продолжить работу в футболе, став тренером. Тренировал свои бывшие клубы «Спарту» (дважды привёл их к чемпионству) и «Страсбур», а также «Виссел Кобе», «Аль-Васл», «Сент-Этьен», в декабре 2007 года возглавлял «Аль-Ахли». С июля по октябрь был главным тренером сборной Чехии, подал заявление об уходе после неудачи в квалификации чемпионата мира 2010 года. Занимал должность президента футбольного союза страны.

Личная жизнь 
Приходится двоюродным братом Мартину Гашеку, тоже футболисту и партнёру по «Спарте», и Доминику Гашеку, который добился больших результатов в качестве хоккейного вратаря. Имеет двоих сыновей, Ивана и Павла, они тоже играют в футбол на профессиональном уровне.

Примечания

Ссылки 
 Иван Гашек — профиль на сайте сборной Чехии
 

Футболисты Чехословакии
Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехословакии по футболу
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Страсбур»
Игроки ФК «Санфречче Хиросима»
Игроки ФК «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба»
Футбольные тренеры Чехии
Тренеры сборной Чехии по футболу
Тренеры ФК «Спарта» Прага
Тренеры ФК «Страсбур»
Тренеры ФК «Виссел Кобе»
Тренеры ФК «Аль-Васл»
Тренеры ФК «Сент-Этьен»
Тренеры ФК «Аль-Ахли»
Тренеры ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Тренеры ФК «Катар СК»
Тренеры сборной Ливана по футболу
Спортивные функционеры Чехии